Le tournoi de tennis de Memphis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1996, classée en catégorie Tier III, se dispute à Oklahoma City du 19 au .

Brenda Schultz remporte le simple dames. En finale, elle bat Amanda Coetzer, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chanda Rubin et Brenda Schultz.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 1996 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1996
Memphis
Compétition de tennis à Oklahoma City
Tennis aux États-Unis en 1996
Sport en février 1996